Lübeck – nazwa miasta Lubeka w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Statek:
 Adler von Lübeck

Osoby:
 Vincent Lübeck – niemiecki kompozytor

Inne:
 Lübeck Hauptbahnhof
 Lübeck-Waldhalle

Zobacz też:
 Lübbecke